Zinzendorfkirche steht für:

 Zinzendorfkirche (Schmellwitz), Kirche im Ortsteil Schmellwitz der Stadt Cottbus, Brandenburg
 ehemaliger Name der heutigen Christi-Auferstehungs-Kirche (Berlin-Tempelhof)